Вячеслав Михайлович Лебедев: Лебедев, Вячеслав Михайлович (1896—1969) — русский поэт, прозаик, переводчик «первой волны» эмиграции в Чехословакии.
 Лебедев, Вячеслав Михайлович (род. 1943) — председатель Верховного суда РСФСР и Верховного суда России.